Влади́мир Па́влов:

 
 Павлов, Владимир Алексеевич (1941—2021) — украинский врач и политик, народный депутат Украины.
 Павлов, Владимир Анатольевич (род. 1956) — председатель Народного Хурала Республики Бурятия с сентября 2018 года.
 
 Павлов, Владимир Владимирович (1921—1975) — капитан, Герой Советского Союза, писатель.
 Павлов, Владимир Гаврилович (1929—1999) — советский и российский партийный и государственный деятель.
 Павлов, Владимир Григорьевич (1921—1978) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Павлов, Владимир Николаевич (1915—1993) — советский дипломат, переводчик.
 Павлов, Владимир Павлович (1926—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Павлов, Владимир Петрович (1851—1906) — главный военный прокурор, генерал-лейтенант.
 Павлов, Владимир Фёдорович (1918—1998) — старший лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Павлов, Владимир Яковлевич (1923—1998) — советский партийный деятель, дипломат.